Girolamo Rossi (14??-15??) – umanista di Pistoia
 Giovanni Girolamo Rossi (1505-1564) – scrittore e vescovo di Pavia, anche detto Giangirolamo
 Girolamo Rossi (attivo tra il 1547-1588) – pittore di Brescia
 Girolamo Rossi (luglio 1539 – 8 settembre 1607) – storico di Ravenna
 Girolamo Rossi (16??-16??) – pittore, detto il Vecchio
 Girolamo Rossi (1682-1762) – incisore romano, detto il Giovane
 Girolamo Rossi (14 novembre 1831 – 6 marzo 1914) – archeologo di Ventimiglia
 Gerolamo Rossi Martini (12 maggio 1846-13 maggio 1921) – conte e senatore della XVIII Legislatura del Regno d'Italia